Lipschitz puede referirse a:
 El matemático alemán Rudolf Lipschitz.
 Las funciones de Lipschitz, un tipo de función en el que la distancia entre las imágenes de dos puntos es menor que una cierta constante multiplicada por la distancia entre los puntos. De ellas se dice que verifican la condición de Lipschitz.